Štuhec ist der Nachname folgender Personen:

 Igor Štuhec (* 1932), slowenischer Komponist
 Ilka Štuhec (* 1990), slowenische Skirennläuferin
 Ivan Janez Štuhec (* 1953), slowenischer Theologe